Saint-Grégoire-le-Grand peut désigner :

 Saint-Grégoire-le-Grand, une ancienne municipalité de paroisse qui est maintenant un secteur de la municipalité de Mont-Saint-Grégoire au Québec;
 Saint-Grégoire-le-Grand, une ancienne municipalité de paroisse qui est maintenant un secteur de la municipalité de Bécancour au Québec.